Borgo Torre ima više značenja:
 Borgo Torre, Perugia
 Borgo Torre, Ravenna